

Nom de famille 
 Nic Waal (1905-1960), pédiatre norvégienne

Hydronyme 
 Waal, rivière des Pays-Bas, principal bras du Rhin ;
 Waal ou Waaltje, cours d'eau dans l'île d'IJsselmonde aux Pays-Bas, ancien bras mort du premier ;
 Port du Waal, bassin du port rotterdamois ;
 Canal de la Meuse au Waal, canal des Pays-Bas, reliant la Meuse au Waal.

Toponyme 

 Waal, ville allemande de la Bavière ;
 Waal, village néerlandais de la commune de Liesveld ;
 West Maas en Waal, commune néerlandaise du Gueldre ;
 Tull en 't Waal, village néerlandais de la commune de Houten.